Угор — возвышенность, холм.

А также название населённых пунктов:

Россия 
 Угор — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Угор — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Угор — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Угор — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Угор — деревня в Берёзовском районе Пермского края.